Филон Библский (Геренний Филон, , ок. 64 — после 138 гг. н. э.) — финикийский историк, родом из Библа.

Филон Библский написал историю Финикии и описал её культуру, религию в своей не сохранившейся «Истории Финикии» в 9 книгах. Он также написал «О городах и о том, что замечательного в них было» в 30 книгах, «О приобретении и отборе книг» в 12 книгах, «Словарь синонимов», «Об иудеях», биографию Адриана.

По своим философским взглядам Филон Библский был эвгемерист, то есть считал, что в основе мифов лежат реальные исторические цари и герои, затем обожествлённые. Филон делит богов на смертных и бессмертных: первые — небесные светила и стихии, вторые — обожествлённые люди; что делает его своеобразным «теологом-атеистом».

Евсевий Кесарийский в своём «Приготовлении к Евангелию» приводит драгоценные выдержки из исторических, космогонических и мифологических трактатов для доказательства превосходства христианской религии. В числе их он сообщает, наряду с Александром Полигистором и др., длинный трактующий о космогонии и теогонии, эксцерпт из 1-й книги «Финикийской истории», ходивший под именем Санхунйатон и его переводчика на греческий Филона Библского.

Энциклопедия Свида сообщает: «Филон Библский, грамматик. Он родился приблизительно около времени Нерона и жил долго. Он говорит, что консул Север Геренний исправлял должность, когда ему было 78 лет, в 220 олимпиаду».

Литература 
 Тураев Б. А. Остатки финикийской литературы. Тирские летописи. (Отрывки финикийской космогонии и мифологии Филона Библского. Финикийские отрывки у Дамаския). СПб., 1903. - 143 с.
 переизд.: М., 1999.
 Сведения о Скифии и Кавказе. // Вестник древней истории. 1948. № 1. С. 228—234.

Ссылки 
 Знаменитые Финикийцы
 Фрагменты Санхуниатона в англ. пер. (1720)

Персоналии:финикийцы
Древнегреческие историки
Историки II века